Buran peut faire référence à :
 la transcription anglaise pour la navette spatiale Bourane, un vaisseau spatial russe,
 Buran, un missile de croisière à statoréacteurs russe,
 Bûrân ou Bûrândûkht, une reine sassanide (actuel Iran) ayant régné de 630 à 631,